Аризона Хотшотс () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Финиксе, Аризона. Команда входит в лигу Альянс американского футбола, первый сезон которой стартует в феврале 2019 года. Домашние матчи клуба будут проходить  на «Сан Девил Стэдиум», расположенном в пригороде Финикса Темпе.

История 
О создании новой профессиональной команды в Аризоне было объявлено в мае 2018 года. Клуб получил рабочее название «Альянс Аризона» и стал пятым в ААФ. Главным тренером был назначен Рик Нухейзел, ранее работавший в «Балтимор Рэйвенс», а также в ряде студенческих команд. В августе клуб подписал контракты с одиннадцатью футболистами, первым игроком клуба стал Джейкоб Алсадек.

Команда имеет приоритетное право подписания контрактов со спортсменами из Университета штата Аризона, Аризонского университета и Университета Северной Аризоны. Клуб также заключил соглашение с командами «Балтимор Рэйвенс», «Сан-Франциско Форти Найнерс», «Чикаго Бэарз» и «Аризона Кардиналс», по которому «Хотшотс» имеют преимущество при подписании контрактов с игроками, не пробившимися в НФЛ.

Название и эмблема клуба были представлены 25 сентября 2018 года. Команда получила название «Хотшотс» как знак уважения к специальным пожарным подразделениям. Для большинства жителей Аризоны это ассоциируется с трагедией 2013 года, когда в борьбе с огнём на Ярнелл-Хилл к юго-западу от Прескотта погибло 19 пожарных. На эмблеме команды изображены скрещённые пожарные топоры на фоне пламени и стилизованных букв AZ. Выбор имени для клуба вызвал дискуссию о том, не пытается ли лига таким образом эксплуатировать память героев. Разделились и мнения болельщиков. Президент клуба Скотт Брубейкер на пресс-конференции заявил, что команда испытывает огромное уважение к труду пожарных и не будет использовать это в рекламных целях. Вице-президент по маркетингу Карлтон Хоукинс заявил, что решение о названии клуба принималось в офисе ААФ. В то же время в видеоролике, представляющем клуб, лига использовала кадры лесных пожаров, а также образы сенатора Джона Маккейна и погибшего в Афганистане бывшего игрока «Аризоны Кардиналс» Патрика Тиллмана. Представители пожарного департамента заявили, что при выборе названия команды с ними не консультировались, но они не имеют возражений пока оно не используется неподобающим образом.

Сезон 2019 
Расписание игр чемпионата было объявлено в октябре 2018 года. Предсезонный лагерь команды прошёл в январе 2019 года в Сан-Антонио. В первой официальной игре в своей истории 10 февраля 2019 года «Аризона» на своём поле обыграла «Солт-Лейк Стэллионс».

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; GB = Отставание от лидера; Дома = Победы/поражения дома; Выезд = Победы/поражения на выезде

Результаты игр 
В матче первой игровой недели «Аризона» на своём поле одержала победу над «Солт-Лейк Стэллионс». Первая половина игры прошла в примерно равной борьбе и к большому перерыву разница в счёте составляла всего три очка. Решающего перевеса «Хотшотс» добились в третьей четверти благодаря двум пасовым тачдаунам Джона Уолфорда. Всего за игру квотербек «Аризоны» набрал 275 ярдов пасом и 23 ярда на выносе, сделав четыре тачдауна.

«Мемфис Экспресс», проигравший первый матч сезона «Бирмингему», владел преимуществом и вёл в счёте на протяжении трёх четвертей. Аризона вырвала победу в заключительной части матча. Сначала Джастин Стоктон занёс 45-ярдовый тачдаун и сократил отставание, а затем Тим Кук принял короткую передачу от Джона Уолфорда и набрал победные очки. Главный тренер «Хотшотс» Рик Нухейзел после матча сказал, что ему помог опыт совместной работы с координатором защиты «Мемфиса» Деннисом Турманом.

Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 8 февраля 2018 года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Спортивные клубы Финикса
Альянс американского футбола
Спортивные клубы, основанные в 2018 году